Батталья () — фамилия. Известные носители:
 Батталья, Бэйтс (род. 1975) — американский хоккеист.
 Батталья, Джачинто (1803—1861) — итальянский журналист, редактор, писатель и драматург.
 Батталья, Джон Дэвид (1955—2018) — американский бухгалтер, убийца.
 Батталья, Летиция (1935—2022) — итальянский фотограф и фотожурналист, политик.
 Батталья, Роберто (историк) (1913—1963) — итальянский историк и публицист.
 Батталья, Роберто (фехтовальщик) (1909—1965) — итальянский фехтовальщик-шпажист.
 Батталья, Родриго (род. 1991) — аргентинский футболист.
 Батталья, Себастьян Алехандро (род. 1980) — аргентинский футболист.